

Cinema 
 James Bond 007 - Casino Royale – film parodia del 1967, basato sul romanzo omonimo di Ian Fleming
 Casino Royale – film del 2006, basato sul romanzo omonimo di Ian Fleming ed appartenente alla serie ufficiale dei film di James Bond

Letteratura 
 Casino Royale – romanzo del 1953 di Ian Fleming, esordio assoluto del personaggio di James Bond

Musica 
 Casino Royale – gruppo musicale italiano

Televisione 
 Casino Royale – episodio del 1954 appartenente alla prima stagione della serie antologica Climax! e basato sul romanzo omonimo di Ian Fleming, primo adattamento assoluto del personaggio di James Bond